Masuda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hajime Masuda
 Michio Masuda